Памятник-символ «Паровоз» — объект культурного наследия России регионального значения по Решению Малого совета Ростовского областного совета народных депутатов № 301 от 18.11.1992 года. Установлен в Таганроге на площади Восстания. Архитектор Пётр Васильевич Бондаренко.

История и описание 
Памятник-символ «Паровоз» создан для напоминания жителям и гостям Таганрога о событиях Гражданской войны 1918—1922 годов. В январе 1918 года в городе вспыхнуло вооруженное восстание рабочих-красногвардейцев. Железнодорожный вокзал был важным опорным пунктом юнкеров-белогвардейцев, поэтому ополченцы приняли решение атаковать здание, протаранив груженым паровозом. 1 февраля 1918 года наполненный нефтью и дровами состав с оглушительным грохотом врезался в стену вокзала. Строение не пострадало, но паровозная атака заставила белогвардейцев покинуть свое укрытие и бежать, попадая под пулеметный огонь. Вокзал перешел под контроль красногвардейцев как и весь Таганрог.

Памятник был торжественно открыт 4 ноября 1976 года.

На площади перед вокзалом, на низком бетонном основании в виде отрезка железнодорожного пути стоит настоящий отреставрированный паровоз образца двадцатых годов XX века, так как на момент создания памятника дореволюционных машин не осталось. Сзади он упирается в кирпичную стену, имитирующую стену здания вокзала. Впереди перед паровозом на наклонной гранитной плите выбит текст:

«1 февраля 1918 года, направив паровоз с вагонами на здание вокзала, рабочие Таганрога разгромили последний оплот белогвардейцев. В городе была установлена Советская власть».

Примечание 

Достопримечательности Таганрога
Памятники Таганрога
Локомотивы-памятники
Появились в 1976 году в России
1976 год в Ростовской области